Шамньє́-е-Рея́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 140 км на північний схід від Бордо, 55 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 448,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шамньє-е-Реяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамньє-е-Реяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь